Campeche kan syfta på följande platser:

Brasilien 
 Campeche, Brasilien, Santa Catarina, Florianópolis,

Mexiko 

 Campeche, delstat, 
 Campeche (kommun), 
San Francisco de Campeche, 
 Bahía de Campeche, vik, 
 Campeche, Chiapas, Copainalá,